Mit EMSC werden abgekürzt:
 der Erste Münchner SC, ein Münchener Schwimmclub
 das European-Mediterranean Seismological Centre, internationale Forschungsgesellschaft im Bereich der Seismologie

Abkürzung